Евге́ний Серге́евич Тара́сов (16 апреля 1985, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник карагандинского футбола. Уже в 2002 входил в состав главной команды, но первый матч в основе сыграл лишь год спустя. С 2005 4 года играл в усть-каменогорском «Востоке», затем вернулся в родную команду. В 2014 году забил мяч в ворота израильского «Маккаби» Хайфа в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. В середине 2014 года получил серьезную травму, по причине которой пришлось пропустить остаток сезона.

Достижения 
 «Шахтёр»
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2009
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2009, 2010
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Восток»